Katherine (Katie) Compton (Wilmington (Delaware), 3 december 1978) is een Amerikaans voormalig wielrenster, die vooral actief was in het veldrijden.

Compton begon haar carrière als piloot voor de blinde wielrenster Karissa Whitsell. Samen wonnen ze twee gouden medailles op de Paralympische Spelen in 2004. Na de Paralympische Spelen ging Katie Compton zich richten op het veldrijden. In 2007, 2011 en 2013 werd Compton tweede op het Wereldkampioenschap veldrijden, in 2009 eindigde ze als derde. Ze won vijftienmaal op rij de Amerikaanse kampioenschappen veldrijden en ze werd viermaal Pan-Amerikaans kampioene.

In de seizoenen 2012-2013 en 2013-2014 won ze respectievelijk vier en vijf wereldbekerwedstrijden en won ze in beide jaren ook het eindklassement van de wereldbeker veldrijden. In het volgende seizoen won ze de Caubergcross in Valkenburg aan de Geul. In het seizoen 2017-2018 verbleef ze voor het eerst het hele seizoen in Europa en won ze het eindklassement van de IJsboerke Ladies Trophy na overwinningen in Ronse en Baal. Op 14 januari 2018 won ze haar veertiende nationale titel op rij en een week later won ze in het Franse Nommay haar 26e wereldbekerwedstrijd. Op 3 februari 2018 werd Compton tweede op het wereldkampioenschap in Valkenburg, op 12 seconde achter Sanne Cant en won daarmee haar vijfde WK-medaille. Op 16 december 2018 won ze haar vijftiende nationale titel op rij.

Compton werd in augustus 2021 (vanwege een positieve dopingtest in 2020) voor vier jaar geschorst door het Amerikaanse antidopingbureau USADA. Compton testte in september 2020 positief op anabole steroïden. Ze beëindigde daarop haar carrière.

Palmares

Veldrijden

Amerikaans veldrijder
Para-cyclist